China Open 2012 steht für:

 China Open 2012 (Badminton), Badmintonturnier
 China Open 2012 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2012 (Tennis), Tennisturnier